Trzęsienie ziemi na Bliskim Wschodzie w 1138 r.
 Trzęsienie ziemi na Bliskim Wschodzie w 1759 r.